Авербах, Михаил: Авербах, Михаил Александрович (1904—1980) — советский режиссёр и сценарист.
 Авербах, Михаил Иосифович (1872—1944) — российский и советский офтальмолог и педагог.